Viaduto
Viadutos município brasileiro
Edifício Viadutos na cidade de São Paulo

Desambiguação